Эльчи́н Сафарли́ (; род. 12 марта 1984, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — современный азербайджанский писатель. Пишет на русском языке.

Биография 
С 12 лет публиковался в молодёжных газетах под псевдонимом, сочиняя небольшие истории прямо за школьной партой. С 16 лет работает в печатных СМИ, поступил в университет на журналистский факультет. Последние несколько лет занимался тележурналистикой. Сотрудничал с турецкими телеканалами.

Сафарли — профессиональный журналист, лауреат ряда молодёжных литературных конкурсов. Живет в Стамбуле, в районе Кадыкёй, что отразилось на раннем творчестве писателя: действие первых романов происходит в Турции.

На сегодняшний день романы Сафарли переведены на украинский (издательство BookChef), болгарский (издательство Gnezdoto), азербайджанский (издательство TeasPress) и другие языки.

Суммарный тираж книг Сафарли составляет около полумиллиона экземпляров.

Произведения 
 2008 — «Сладкая соль Босфора» — Москва, «АСТ». 
 2008 — «Туда без обратно» — Москва, «АСТ».
 2009 — «Я вернусь» — Москва, «АСТ».
 2010 — «Мне тебя обещали» — Москва, «АСТ».
 2010 — «…нет воспоминаний без тебя» — Москва, «АСТ».
 2012 — «Если бы ты знал…» — Москва, «АСТ».
 2013 — «Рецепты счастья» — Москва, «АСТ».
 2015 — «Я хочу домой» — Москва, «АСТ».
 2016 — «Расскажи мне о море» — Москва, «АСТ».
 2017 — «Когда я вернусь, будь дома» — Москва, «АСТ».
 2019 — «Дом, в котором горит свет» — Москва, «АСТ».
 2023 —«Тут мой дом» - Москва, «АСТ».

Отзывы и критика творчества 
Екатерина Алеева, обозревая сборник «Контурные карты для взрослых», пишет:
Рассказ «Угол её круглого дома», представленный в сборнике, атмосферой не может похвастаться. Попытавшись говорить в нём от лица женщины, Сафарли скатился к мелодраматичным штампам, облитым сладким сиропом пошлости. Возможно, Сафарли считал, что сможет повернуть один из наиболее популярных сюжетов необычной для читателя стороной. … Не слишком выразителен и образ города: Стамбул в рассказе играет настолько незначительную роль, что запоминается лишь двумя рецептами турецких блюд, которые приводит героиня.

Нешуточная страсть Сафарли к кулинарии не только влияет на его творчество, но сделала его ведущим авторской кулинарной рубрики на сайте Леди@Mail.ru.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Эльчина Сафарли
 Эльчин Сафарли: «Турецкая тема в моих книгах меня сейчас раздражает…» Интервью газете «Бакинский рабочий»
 Биография

Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Писатели Азербайджана
Родившиеся в Баку